

Anno 
 807 o 807 a.C.

Codici 
 807 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Cerro Tololo Observatory, a La Serena, nella Regione di Coquimbo, del Cile

Matematica 
 807 – numero